Misao Makimachi (巻町 操) est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Plus jeune membre de l'Oniwaban shū de Kyōto, elle fait un peu office de mascotte.

Elle a 16 ans et n'a d'yeux que pour Aoshi. Elle a rencontré Kenshin alors qu'elle cherchait Aoshi et les autres membres de l'Oniwaban shū partis pour Tōkyō. Depuis sa rencontre avec Kenshin, Yahiko et Kaoru sont devenus ses amis.

Makimachi, Misao